Jurkino () ist der Name mehrerer Orte in Russland:
Jurkino (Mari El)
Jurkino (Jaroslawl)